Soro (India), een plaats in India
 Sorø (gemeente), een gemeente in Denemarken
 Sorø (plaats), een plaats in de gelijknamige Deense gemeente
 Sorø (parochie), een parochie in de gelijknamige Deense gemeente
 Soro (Kempo), een bestuurslaag in Indonesië
 Soro (Lambu), een bestuurslaag in Indonesië